Ласло Болоњи (Таргу Муреш, 11. марта 1953) бивши је румунски фудбалер и тренутно фудбалски тренер у тиму Панатинаикосу.

Спољашње везе 

Рођени 1953.
Румунски фудбалери
Румунски фудбалски репрезентативци
Румунски фудбалски тренери
Селектори фудбалске репрезентације Румуније
Фудбалери на Европском првенству 1984.